Stater, een gewichtseenheid
 Stater NV, een internationale dienstverlener op het gebied van hypotheken